BVZ peut faire référence à :
 Brig-Visp-Zermatt Bahn, une ancienne entreprise ferroviaire suisse ;
 .